Boxenhaltung steht für:

 Tierhaltung in Boxen:
 bei Pferden, siehe Pferdehaltung#Boxenhaltung
 bei Großtieren im Zoo, siehe Krefelder Zoo#Großtierhaus (im Gegensatz zu Kettenhaltung)